

Musica
 Cavalcade - album dei Catamenia del 2010
 Cavalcade – album dei The Flatliners del 2010
 Cavalcade - album degli Slow Readers Club del 2015
 Cavalcade – album dei Black Midi del 2021

Cinema
 Cavalcade – film del 2005 diretto da Steve Suissa